Osoby
 Eric Weinrich (ur. 1966) – amerykański hokeista
 Harald Weinrich (1927–2022) – niemiecki pisarz
 Johannes Weinrich (ur. 1947) – niemiecki terrorysta
 Scott Weinrich (ur. 1961) – amerykański muzyk